Graff hace referencia a varios artículos:

Cráteres
 Graff (cráter marciano), cráter del planeta Marte.
 Graff (cráter lunar), cráter de la Luna. (:en:Graff (lunar crater))

Personas
 Kasimir Graff, astrónomo alemán (1878-1950).
 Patricio Graff, futbolista italo-argentino, 1975.

Autores de nombres científicos 
 Graff - Eberhard Gottlieb Graff 1780-1841.
 P.W.Graff - Paul Weidemeyer Graff 1880-